SCX steht für:
 Sun Country Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

scx steht für:
 Sikulische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung